La gara di decathlon maschile si è svolta tra sabato 10 agosto e domenica 11 agosto 2013.

Podio

Situazione pre-gara

Record 
Prima di questa competizione, il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Campioni in carica 
I campioni in carica, a livello mondiale e olimpico, erano:

La stagione 
Prima di questa gara, gli atleti con le migliori tre prestazioni dell'anno erano:

Risultati

100 metri

Ashley Bryant si è ritirato dalla competizione prima dell'inizio della prova.

Salto in lungo

Getto del Peso

Salto in alto

Jeremy Taiwo e Dmitrij Karpov si sono ritirati dalla competizione prima dell'inizio della prova.

400 metri

Kurt Felix e Trey Hardee si sono ritirati dalla competizione prima dell'inizio della prova.

110 metri ostacoli

Román Gastaldi si è ritirato dalla competizione prima dell'inizio della prova.

Lancio del Disco

Salto con l'asta

Oleksij Kas'janov si è ritirato dalla competizione prima dell'inizio della prova.

Lancio del Giavellotto

1500 metri

Ali Kamé e Ingmar Vos si sono ritirati dalla competizione prima dell'inizio della prova.

Classifica finale

Altri progetti 

Campionati del mondo di atletica leggera 2013
Decathlon ai campionati del mondo di atletica leggera